Nacional, relativo a la nación, hace referencia a varios artículos:

Equipos de fútbol
 el Club Nacional de Football, equipo de fútbol uruguayo;
 el Atlético Nacional, equipo de fútbol colombiano;
  el Clube Desportivo Nacional, equipo de fútbol portugués;
  el Club Nacional, equipo de fútbol paraguayo;
  el Club Deportivo El Nacional, equipo de fútbol ecuatoriano;
  el Club Atlético Nacional Potosí, equipo de fútbol boliviano;
  el Nacional Atlético Clube, equipo de fútbol brasileño; 
  el Club Deportivo Nacional, equipo de fútbol mexicano;
  el Sociedad Deportiva Atlético Nacional, equipo de fútbol panameño;

Equipos de básquetbol
  el Club Nacional de Football, equipo de básquetbol uruguayo;
 
  el Club Atlético Nacional, equipo de básquetbol boliviano;

Además
  el Instituto Nacional General José Miguel Carrera, liceo municipalizado para varones ubicado en Santiago de Chile;
  el Club Nacional, asociación civil peruana ubicado en el centro histórico de Lima;
  el Colegio Nacional, instituto preuniversitario de enseñanza secundaria de la ciudad de Buenos Aires; 
 \ el bando nacional de la guerra civil española (1936-1939); 

Término que se utiliza para especificar el ámbito que abarca una competición, empresa, etc.